Bosznia-Hercegovina
 Stanići, falu Derventa községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Stanići falu Kapela községben, Belovár-Bilogora megyében
Stanići falu Omiš községben, Split-Dalmácia megyében